Ugarteche puede referirse a:

 Manuel Prado Ugarteche (1889-1967), político peruano, presidente del Perú en 2 ocasiones;
 Javier Prado y Ugarteche (1871-1921), historiador, filósofo y abogado peruano;
 Jorge Prado Ugarteche (1887-¿?), político y diplomático peruano;
 Mariano Prado Ugarteche (19870-1946), abogado, empresario y político peruano; o
 Ugarteche, localidad ubicada en la provincia de Mendoza, Argentina.